Gloucester – miasto w Anglii
 Gloucester – ser

Miejscowości w Australii
 Gloucester – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
Miejscowości w USA
 Gloucester – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Gloucester – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
Gminy w USA
 Gloucester (ang. Gloucester Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Gloucester (ang. Gloucester Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Transylvania
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gloucester (ang. Gloucester County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Gloucester (ang. Gloucester County) – w stanie Wirginia